Хумс — многозначный термин.
 Хумс — обязательный налог у мусульман-шиитов, составляющий одну пятую от годового дохода.
 Хумс — разменная денежная единица Мавритании, равная  угии.

См. также 
 Аль-Хумс